Dividida em várias etapas, a edição 1978 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 15ª edição do torneio. Foi vencido pelo time do São Paulo Athletic Club e teve como vice-campeão o Niterói Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1978 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1978
1978 no rugby